Cirujales puede hacer referencia a:
Cirujales (Riello), localidad del municipio de Riello, provincia de León.
Cirujales del Río, municipio de la provincia de Soria.